Včelka Mája má více významů.

Televizní seriály 

 Včelka Mája – Koprodukční anime seriál z roku 1975
 Včelka Mája – Televizní seriál z roku 2012

Filmy 

 Die Biene Maja und ihre Abenteuer – Německý němý film v hlavní roli s opravdovým hmyzem, z roku 1925
 Včelka Mája ve filmu – Francouzský animovaný film z roku 2014
 Včelka Mája: Medové hry – Francouzský animovaný film z roku 2018
 Včelka Mája: Královský klenot – Francouzský animovaný film z roku 2021

Hudba 

 Včelka Mája / Biene Maja – Úvodní píseň anime seriálu nazpívaná Karlem Gottem

Literatura 

 Včelka Mája a její dobrodružství – Kniha spisovatele Waldemara Bonsela

Postavy 

 Včelka Mája – Knižní a seriálová postava

